Јањићи могу бити:

 Јањић, презиме

или

 Јањићи (Рудо), насељено мјесто у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Јањићи (Зеница), насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јањички Врх, насељено мјесто у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ